Герб города Мурманск — опознавательный и представительно-правовой знак, составленный по правилам геральдики, являющийся общественно-историческим символом города Мурманска, удостоенного звания «Город-герой», и отражающий специфику его географического положения и особой роли в экономической жизни Российской Федерации.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Принятые цвета на поле щита обозначают: лазоревый и золотистый — полярную ночь и день, золотистый цвет нижней части — богатство морей, в которых промышляют Мурманские рыбаки. Силуэт рыбы символизирует основную отрасль промышленности города — рыбную. Силуэт корабля отражает Мурманск как крупный морской порт. Полярное сияние подчёркивает географическое положение города за Полярным кругом".

История герба

Первый герб 

Конкурс на лучший проект герба был объявлен в 1966 году. Наиболее подходящим был сочтён эскиз мурманского архитектора Николая Петровича Быстрякова. 20 сентября 1968 года герб и положение о нём были утверждены городским Советом депутатов трудящихся. 
Впервые официально изображение герба было опубликовано 3 сентября 1968 года в газете «Полярная звезда». Герб тогда описывался так: 

5 октября 2000 года Мурманским городским Советом было принято решение № 38-331 об утверждении Положения «О гербе муниципального образования город-герой Мурманск».

Современный герб 
25 ноября 2004 года решением № 44-403 была принята новая редакция Положения о гербе. Были внесены два изменения, убравшие некоторые «негеральдические» мотивы. Синий цвет, не применяющийся в геральдике, был изменён на лазоревый и убрана надпись в верхней части герба. В целом герб был сохранён.

30 сентября 2010 года решением № 28-286 Совета депутатов города Мурманска было принято новое Положение о гербе муниципального образования город Мурманск, в котором были внесены изменения в описание герба. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 738.

Проект 2012 года 
В мае 2012 года Администрация города Мурманска приняла решение о необходимости внесения изменения в герб Мурманска. Был объявлен конкурс на новый герб Мурманска. 

Тогда был разработан проект герба с щитодержателями - золотыми грифонами. Рыбе придали форму трески, а корабль без парусов заменили на традиционное для Кольского Севера судно – коч. Также было упрощено изображение северного сияния и добавлен девиз: «ЗА СТАРЫЕ ПРЕДЕЛЫ». 

Тогда же был представлен и проект флага Мурманска, основанного на новом гербе. Новые флаг и герб приняты не были.

См. также 
 Герб Мурманской области
 Гербы населённых пунктов Мурманской области

Примечания

Источники 
 История герба г. Мурманска
 Геральдика Мурманской области: Мурманск
 
 В. Меликаев «О геральдике Мурманской области»
 Н. А. Соболева «Гербы городов России»

Мурманск
Герб
Гербы с изображением корабля
Гербы с изображением рыбы